Ulva peut désigner :
 Ulva ou l’Ulve, un genre d'algues vertes ;
 Ulva, une île de Nouvelle-Zélande.
 Ulva, une île du Royaume-Uni située en Écosse, près de l'île de Mull ;

Autres 
 Îles Ulva, un archipel du Royaume-Uni situé en Écosse
 New Ulva, un hameau du Royaume-Uni situé sur la péninsule de Tayvallich en Écosse
 Réserve naturelle d'Ulva, une aire protégée d'Australie